Lichtenberg (inslagkrater) op de Maan
Duitsland:
Lichtenberg (district), een district van Berlijn
Berlin-Lichtenberg, een stadsdeel binnen bovenstaand district
station Berlin-Lichtenberg, een spoorweg-, metro- en S-Bahnstation in het gelijknamige stadsdeel
Lichtenberg (Opper-Franken), een plaats in de deelstaat Beieren
Lichtenberg (Erzgebirge), een plaats in de deelstaat Saksen
Lichtenberg (Bautzen), een plaats in de deelstaat Saksen (district Bautzen)
Vorstendom Lichtenberg, een voormalig vorstendom in Saarland
concentratiekamp Lichtenberg

Frankrijk:
Lichtenberg (Frankrijk), een gemeente in het departement Bas-Rhin in de Elzas
Graafschap Lichtenberg, een voormalige heerlijkheid en later graafschap 

Italië:
Lichtenberg (Italië), een dorp in Zuid-Tirol

Nederland:
 Het voormalige Ziekenhuis de Lichtenberg resp. de voormalige locatie Lichtenberg van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort
 Het verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort
Heerlijkheid Lichtenberg, een voormalige heerlijkheid in Gelderland
Lichtenberg, voormalige havezate in de Heerlijkheid Lichtenberg
Ligtenberg, een buurtschap van Holten
Lichtenberg (Landgraaf), een wijk in Landgraaf
Kasteelruïne Lichtenberg, een kasteelruïne in Maastricht
Lichtenberg (Utrecht), een stadskasteel in Utrecht, nu deel Stadhuis van Utrecht
Lichtenberg (Venlo), een historische straat in de binnenstadwijk Q4 van Venlo
Lichtenbergtoren (Venlo), een verdwenen toren van de vestingwerken van Venlo
Bastion Lichtenberg, een voormalig bastion in de Venlose vestingwerken
Lichtenberg (Weert), een woon-recreatiecomplex in Weert
Lichtenberg (Woudenberg), een voormalig kasteel bij Woudenberg 

Oostenrijk:
Lichtenberg (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Slot Lichtenberg

Personen met de achternaam Lichtenberg
Bernhard Lichtenberg, een Duitse geestelijke en verzetsstrijder
Georg Christoph Lichtenberg, een Duitse filosoof en natuurkundige
Johannes Bernardus Lichtenberg, Nederlands componist
Philip Julius Lichtenberg, een Nederlandse koloniaal bewindsman